(26) Прозерпи́на () — астероид главного пояса, который принадлежит к светлому спектральному классу S. Он был открыт 5 мая 1853 года немецким астрономом Робертом Лютером в Дюссельдорфской обсерватории, Германия и назван в честь Прозерпины, древнеримской богини подземного царства, дочери Юпитера и Цереры.

См. также 
 Список астероидов (1—100)
 Классификации малых планет

Примечания

Ссылки 
 
 

Астероиды диаметром от 40 до 100 км
Май 1853 года